Чёрный лес:

 Чёрный лес — лесной массив в Кировоградской области Украины.
 «Чёрный лес» — просторечное название шварцвальдского вишнёвого торта по аналогии с названием местности Шварцвальд, где его производят.
 Чёрный лес — вариант перевода Лихолесья (), гигантского леса в легендариуме Дж. Р. Р. Толкина.
 «Чёрный лес» — французский драматический фильм 1989 года.

См. также 
 Чёрный Лес
 Шварцвальд